Лига наций КОНКАКАФ 2019/2020 - первый международный футбольный турнир среди сборных Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, в котором примут участие все 40 стран, входящих в КОНКАКАФ, за исключением Гватемалы, членство которой в ФИФА в настоящий момент приостановлено.

Формат 
В турнире принимают участие все 40 стран, входящих в КОНКАКАФ, за исключением Гватемалы, членство которой в ФИФА в настоящий момент приостановлено.

В состав Лиги А войдут 6 сборных, которые участвовали в решающем 5-м раунде отборочного турнира чемпионата мира 2018: Мексика, Коста-Рика, Панама, Гондурас, США и Тринидад и Тобаго.

Оставшиеся представители сильнейшего дивизиона, а также состав двух других лиг будут определены по итогам отборочного турнира, в котором принимают участие 34 национальных команды.

 Первые 6 сборных квалифицируются в Лигу А и присоединятся к шести сборным.
 Следующие 16 сборных квалифицируются в Лигу B.
 Оставшиеся 12 сборных квалифицируются в Лигу C.

Расписание

Квалификация 
Основная статья: Лига наций КОНКАКАФ 2019/2020 (отборочный турнир)

Турнирная таблица

Состав лиг 
41 член КОНКАКАФ будет распределен по лигам, на которые они претендовали. Команды будут посеяны в зависимости от их положения в рейтинге КОНКАКАФ в ноябре 2018 года.

Лига A

Лига B 

Дивизион состоит из четырех групп по четыре команды.

Национальные сборные Лиги B, занявшие в своих группах первые места, повышаются в Лигу A на следующий сезон.

Команды, занявшие четвертые места в своих группах, понижаются в Лигу С на следующий сезон.

Итоговая таблица результатов лиги B:

Лига C 

Дивизион состоит из четырех групп по четыре команды.

Национальные сборные Лиги C, занявшие в своих группах первые места, повышаются в Лигу B на следующий сезон.

Итоговая таблица результатов лиги C:

Примечание

Ссылки 
https://www.concacafnationsleague.com - официальный сайт.
Футбол в Северной Америке